Divizia A (1948/1949) – 32. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna ITA Arad. Nowym mistrzem Rumunii został zespół IC Oradea. Tytuł króla strzelców zdobył Gheorghe Vaczi, który w barwach klubu IC Oradea strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1948 w piłce nożnej
1949 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1948 w Rumunii
1949 w Rumunii